Personnages de l'univers de SOS Fantômes répertorie les personnages principaux du monde imaginaire de SOS Fantômes.

A

Azetlor 
Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo
Azetlor le Destructeur, aussi connu sous le nom d'Azetlor le Gardien de la Connaissance, est un demi-dieu du type 6 qui participa autrefois aux cultes d'Ivo Shandor pour le dieu Gozer.
Avant sa mort, Azetlor était connu sous le nom d'Edmund Hoover. Parallèlement à sa vie de philologue, Hoover était un tueur en série appelé « Le Collectionneur » (surnom qui lui a été donné en raison de son habitude de conserver les corps de ses victimes). Au cours de l'année 1923, Hoover entreprit de séduire Eleanor Twitty, la bibliothécaire et conservatrice de la section « Special Collections » de la New York Public Library. L'année suivante, lorsque Eleanor comprit que son but était d'accéder au Gozerian Codex (un livre occulte sur Gozer), elle décida de rompre les ponts avec lui et de lui interdire l'accès à cette partie de la bibliothèque. Furieux, Hoover assassina son ancienne compagne et cacha son corps en dessous de la bibliothèque, dans une pièce secrète construite par Shandor. Bien que le corps ne fut jamais retrouvé, la police arrêta Hoover pour ses autres crimes (visiblement, de nombreux enfants figuraient aussi parmi ses victimes). Edmund Hoover sera ensuite jugé et condamné à mort par pendaison.

Après sa mort, Hoover devint un demi-dieu dans la dimension parallèle d'où provient Gozer et se fit appeler Azetlor. Lorsque les chasseurs de fantômes affrontèrent Azetlor dans la bibliothèque en 1991, celui-ci prit la forme d'un gigantesque golem formé de débris et de slime noir.

Azetlor est le « boss » final du troisième niveau. Son apparence et son histoire varient d'une version à l'autre du jeu. Dans certaines versions de style animé, Azetlor apparaît comme une sorte de gigantesque serpent-méduse bleu doté de quatre langues. Cette version du personnage se nomme Azetlor le Collectionneur et est en réalité un demi-dieu sumérien dont le rôle est de capturer tout ce qui se perd entre deux plans d'existence. Dans la version pour Nintendo DS, Azetlor prend la forme d'un géant barbu.

B

Dana Barrett 
Personnage joué dans les films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2 par Sigourney Weaver

Dana Barrett est une violoncelliste professionnelle dans un grand orchestre de New York. Elle a des origines anglaise, ses ancêtres ayant voyagé sur le Mayflower.

En 1984, alors que l'agence SOS Fantômes ouvre ses portes, Dana habite au 55 Central Park West, au même étage que Louis Tully. Dana Barrett devient la première cliente de SOS Fantômes après qu'une créature du nom de Zuul s'est manifestée dans son réfrigérateur. Très rapidement, Peter Venkman, visiblement sous le charme, lui propose son aide. Toutefois, lorsqu'il se rend dans son immeuble, Venkman ne détecte rien d'anormal dans son appartement. Face à ses avances, Dana finira plus tard par accepter un rendez-vous avec le chasseur de fantômes. Alors que Zuul ne s'était plus manifesté, il réapparaîtra dans l'appartement de Dana afin de posséder son corps. Après que Zuul eut été réuni à Vinz Clortho (possédant le corps de Tully), le dieu Gozer fut en mesure de se matérialiser dans notre monde. C'est grâce à l'intervention des ghostbusters que Gozer fut vaincu et que Dana fut libérée de l'emprise de Zuul.

Cinq ans plus tard, en 1989, sa relation avec Peter Venkman s'est mal terminée. Dana a eu un fils, Oscar, probablement le fruit d'une relation avec le célèbre musicien André Wallance, qui l'a plus tard abandonnée pour continuer sa carrière en Europe. Dana travaille désormais à la restauration de vieilles peintures. C'est là qu'elle a fait la connaissance de Janosz Poha, le conservateur du musée d'art de Manhattan. Alors que son bébé semble être devenu la cible d'attaques surnaturelles, Dana va chercher de l'aide auprès d'Egon Spengler et de Ray Stantz. Finalement mis au courant des problèmes de Dana, Venkman débarque chez elle en même temps qu'Egon et Ray. Venkman tentera alors de regagner la confiance et l'affection de Dana, tandis que le danger menaçant son enfant se fera de plus en plus ressentir. En effet, Vigo, un puissant spectre des Carpates prisonnier d'un large tableau, cherche à s'incarner. Pour arriver à son but, Vigo fait de Janosz l'un de ses serviteurs et lui ordonne de capturer Oscar. Finalement capturé, Oscar sera plus tard libéré par les chasseurs de fantômes lors de leur combat final contre Vigo.

Si le couple que Dana a formé avec Venkman s'est resoudé en 1989, il est probable qu'il se soit à nouveau brisé par la suite, Dana étant totalement absente de la vie de Venkman au cours des événements de 1991.

Bibendum Chamallow 
Le Bibendum Chamallow (appelé en anglais « The Stay Puft Marshmallow Man », ou plus simplement « Mr. Stay Puft ») est la mascotte de la marque fictive de guimauves « Stay Puft ».

En 1984, lorsque le dieu Gozer fit son apparition dans notre dimension, il proposa aux chasseurs de fantômes de choisir la forme qu'il devrait prendre pour les détruire. Alors que les trois autres ghostbusters tentèrent de se vider l'esprit, Ray, lui, pensa à un souvenir de son enfance, le Bibendum Chamallow, symbole de la marque de guimauves qu'il faisait griller dans le feu de camp lorsqu'il était scout (disant : qu'il voulait trouver quelque chose d'inoffensif). Malgré cela : Gozer s'incarna alors dans un Bibendum géant de  qui sera vaporisé lorsque les chasseurs de fantômes croisèrent les effluves en les dirigeant vers le portail interdimensionnel d'où était apparu le dieu sumérien.

Le Bibendum Chamallow apparaît également dans la série animée The Real Ghostbusters. Alors qu'il était l'incarnation de Gozer dans le film, ses apparitions dans la série restent plus ou moins inexpliquées. L'explication la plus souvent avancée est qu'il serait composé de guimauves qu'Egon Spengler aurait mises en contact avec du slime chargé positivement. Ceci explique également le changement de personnalité du Bibendum, qui apparaît dans la série comme une aide récurrente pour les ghostbusters. Dans le dessin animé, le Bibendum Chamallow est tantôt représenté comme une créature capable de parler, et tantôt comme un être ne pouvant s'exprimer que par des cris et autres grognements (tel qu'il est représenté dans le film). Mr. Stay Puft n'apparaît par contre pas dans la série animée Extrême Ghostbusters.

Le Bibendum Chamallow resurgit aussi dans deux jeux vidéo. Il est d'abord le « boss » final dans le jeu pour la Mega Drive de Sega en 1990. Dans ce jeu, cette nouvelle version de Mr. Stay Puft prétend être le fantôme d'une personne dont la mort a été causée par l'ingestion de nombreuses guimauves et qui s'est ensuite transformée en Bibendum géant. 
Dans le jeu vidéo de 2009, le Bibendum Chamallow apparaît une nouvelle fois comme l'incarnation de Gozer, revenu dans notre dimension en 1991. Décrit comme un revenant de type 7 (celui des êtres suprêmes), le Bibendum est capable de générer des créatures en guimauve qui se lancent à l'attaque des chasseurs de fantômes. Il sera finalement vaincu par la nouvelle recrue des ghostbusters.

Il apparaît également dans le film SOS Fantômes sous la forme d'un ballon géant dans la parade hantée qui écrase au sol trois des chasseuses de fantômes.

Bouffe-tout 
Bouffe-tout (Slimer en anglais) (Gloutton au Québec) est un revenant (précisément un corps astral de type 5), ami des chasseurs de fantômes, qui est également le premier fantôme capturé (dans l'hôtel Sedgewick) par les héros. Enfermé dans l'armoire de stockage comme tous les revenants capturés, il sera plus tard relâché lors de l'intervention désastreuse de Walter Peck et ne sera visiblement plus jamais capturé avant 1991. Il sera plus tard révélé que la « naissance » de Bouffe-tout est due aux effets du culte d'Ivo Shandor pour Gozer.

Bien que relativement inoffensif, Bouffe-tout est, comme son nom l'indique, un fantôme très vorace dont l'appétit s'avère parfois gênant (à noter que Slimer, son nom dans la VO, est dû à la grande quantité de slime produite par la créature et à sa première rencontre avec le Dr. Venkman).

Dans SOS fantôme 2 Louis Tully est surpris par celui-ci qui dévore de la bouffe et ce dernier est effrayé et par la suite il est devenu un conducteur de autobus qui accompagnera Louis Tully en chasseur de fantôme.

Outre ses apparitions dans les deux premiers films, il apparaît dans SOS Fantômes : le Jeu vidéo, ainsi que dans les deux séries animées (The Real Ghostbusters et Extrême Ghostbusters). Bouffe-tout devint très populaire auprès du jeune public, le succès du personnage étant d'ailleurs à l'origine du changement de nom de la première série animée pour Slimer! and the Real Ghostbusters.

Dans la VF de Extrême Ghostbusters le nom de Slimer est conservé

Il refait une apparition au volant (de et volant) la voiture Ecto-I dans le nouveau SOS Fantômes, avec sa petite amie qui lui ressemble beaucoup physiquement.

C

Vinz Clortho 
Personnage joué dans le film SOS Fantômes par Rick Moranis
Vinz Clortho est l'un des deux serviteurs de Gozer. Connu comme le « Maître des Clés », il doit s'unir avec Zuul, le « Cerbère de la Porte », pour invoquer Gozer. Sa forme initiale est une sorte de chien monstrueux doté de cornes (appelé « terror dog » en anglais). Il gardera toutefois la forme humaine de Louis Tully lorsqu'il entre en possession du corps de ce dernier avant de retourner à sa forme initiale lors de la venue de Gozer.

D

Chef DeForrest 
Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo
Le chef DeForrest, parfois aussi appelé Chef Sargossa, est un revenant du type 3 qui hante les cuisines de l'hôtel Sedgewick.

De son vivant, DeForrest était un cuisinier talentueux et fortement paranoïaque. Alors qu'il était sur le point d'atteindre une renommée internationale, il reçut la visite d'un critique gastronomique. Craignant que ce dernier ne lui brise son rêve à cause d'une critique négative, DeForrest décida de l'empoisonner. Cependant, DeForrest ne dissimula pas le poison correctement et, la nuit suivante, celui-ci se retrouva dans les repas du chef et de ses cuisiniers. Personne ne survécut.

Les spectres du chef DeForrest et de son équipe se retrouvèrent ensuite à l'hôtel Sedgewick lorsque leur cuisine fut transportée à New York.

Dans les versions de style réaliste du jeu (développées pour PC, PlayStation 3 et Xbox 360), DeForrest est un simple revenant qui apparaît dans le cinquième niveau. Dans les versions de style animé, il remplace Pappy Sargassi en tant que « boss » du premier niveau. Il est également plus puissant dans ces versions du jeu, atteignant le type 7. DeForrest est représenté comme un cuisinier français corpulent et stéréotypé doté d'une longue et fine moustache et d'une haute toque.

Pr. Norman Dweeb 
Personnage du dessin animé Slimer! and the Real Ghostbusters doublé par Jeff Altman
Le professeur Norman Dweeb est un scientifique et un inventeur qui pense que les chasseurs de fantômes ne sont que des charlatans. Il se révèle être un rival de l'agence SOS Fantômes et un ennemi pour Bouffe-tout.

Bien que Norman Dweeb apparaisse essentiellement dans Slimer! and the Real Ghostbusters, la spin-off de The Real Ghostbusters, il a aussi fait quelques apparitions dans la série originale.

E

F

Frump 
Personnage du dessin animé The Real Ghostbusters
Le lieutenant Frump est un officier de la police de New York. Ventripotent et plutôt fainéant, Frump apparaît comme un mauvais policier qui enquête sur les crimes supposés des chasseurs de fantômes (Frump leur vouant une haine tenace). Dans un épisode de la série animée, Frump, chargé de la sécurité de la parade de Thanksgiving, finira même par mettre tous les membres de SOS Fantômes en prison.

G

Gozer 
Personnage du film SOS Fantômes joué par Slavitza Jovan
Gozer est le principal antagoniste du premier film. Il est aussi connu sous les noms de Gozer le Gozerien, Gozer le Destructeur, Volguus Zildrohar, Gozer le Voyageur ou encore le Seigneur des Sebouillia. Gozer est un dieu sumérien malveillant qui fut vénéré par les Hittites, les Mésopotamiens et les Sumériens vers 6000  et, plus tard, par l'architecte Ivo Shandor et ses adeptes (qui lui érigèrent l'immeuble du 55 Central Park West). La divinité est capable de changer de forme (elle prit d'ailleurs au cours de l'Histoire les formes de créatures inconnues dans notre dimension, telles que le torb ou le sloar) et est censée apporter l'apocalypse. Gozer a aussi la faculté de prendre la forme qu'il souhaite.

Après avoir été invoqué en 1984 par ses serviteurs Zuul et Vinz Clortho, Gozer prend une forme vaguement féminine avant de demander aux ghostbusters de choisir la forme du destructeur du monde. Raymond Stantz pensera accidentellement au Bibendum Chamallow, la mascotte d'une marque de guimauves qu'il faisait griller devant le feu de camp lorsqu'il était un jeune scout. Gozer prit donc la forme d'un Bibendum de  et s'attaqua en premier aux chasseurs de fantômes. Les quatre héros parvinrent à triompher de Gozer et à le renvoyer dans sa dimension en dirigeant les flux croisés de leurs packs de protons vers le portail d'où il était venu.

Gozer reviendra toutefois une nouvelle fois en 1991 sous sa forme du Bibendum Chamallow, mais sera vaincu par la nouvelle recrue des chasseurs de fantômes. Comme Raymond Stantz le suppose, Gozer ne peut prendre qu'une forme de destructeur par dimension. Peu de temps avant le combat final du jeu, Ivo Shandor tient dans sa main le crâne encore fumant du dieu sumérien. On peut donc supposer que Shandor lui-même s'est définitivement débarrassé de Gozer après avoir été déçu pour la seconde fois par son ancienne divinité.

Kylie Griffin 
Personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters doublé en VF par Virginie Mery
Kylie Griffin est une étudiante à l'université de New York qui a choisi le cours d'Egon Spengler parmi ses options en 1997. Intelligente et fortement intéressée par le paranormal, elle admire Egon et son travail. Après le divorce de ses parents et la mort de sa grand-mère, Kylie se retrouve seule à New York avec son chat Pagan.

Alors que la ville connaît un retour des activités paranormales, elle rejoint la nouvelle équipe de l'agence SOS Fantômes en même temps qu'Eduardo, Roland et Garrett, les autres étudiants d'Egon. Comme les autres membres de l'équipe, Kylie reçoit un nouvel équipement de chasseur de fantômes. Celui-ci comprend une sorte d'armure orange lui permettant de transporter les nouveaux pièges à fantômes sur son dos, ainsi qu'une version plus légère de l'arme à protons des ghostbusters (qui a la forme d'un pistolet relié par un fil à sa ceinture).

Kylie semble être attirée par Eduardo, bien que les deux chasseurs de fantômes aiment se lancer des piques lorsqu'ils se retrouvent ensemble.

H

Jack Hardemeyer 
Personnage du film SOS Fantômes 2 joué par Kurt Fuller
Jack Hardemeyer est l'assistant du maire (Lenny) en 1989. Hardemeyer est plutôt hostile aux chasseurs de fantômes, considérant leur association avec le maire comme une menace pour son image.

Lorsque les ghostbusters chercheront à avertir le maire du danger qui menace une nouvelle fois New York, ils tomberont sur Hardemeyer qui prendra la décision, sans avertir le maire, de les faire enfermer dans un hôpital psychiatrique. Finalement mis au courant de cette nouvelle lorsque l'activité paranormale atteindra des sommets en ville, Lenny décidera de renvoyer Hardemeyer avant de faire libérer les chasseurs de fantômes.

Le rôle de Jack Hardemeyer dans SOS Fantômes 2 rappelle celui de Walter Peck dans le premier opus. Tout comme Peck, Hardemeyer s'oppose ouvertement à Peter Venkman, tente de mettre des bâtons dans les roues des chasseurs de fantômes et cherche à les discréditer aux yeux du maire.

I

J

Roland Jackson 
Personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters doublé en VF par Thierry Desroses
Roland Jackson est un jeune Afro-Américain et l'un des quatre étudiants d'Egon Spengler qui formeront la nouvelle équipe de chasseurs de fantômes en 1997. Roland est fortement intéressé par la mécanique et les gadgets technologiques et aide fréquemment Egon à améliorer et à réparer son matériel. Roland est logiquement celui qui conduit l'Ecto-1 ainsi que sa propre voiture, une Ford Mustang de couleur bleue. Il possède un jeune frère plutôt turbulent, Casey, qui deviendra une cible de choix pour le Grundel.

K

L

Lenny 
Personnage joué dans les films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2 par David Margulies
Lenny (vraisemblablement un surnom pour Leonard) est le maire de la ville de New York en 1984 et en 1989.

Il a dû faire appel à l'agence SOS Fantômes lors des deux films pour sauver sa ville de la destruction. Il a à chaque fois renvoyé les membres de son entourage qui leur mettaient des bâtons dans les roues et a, à partir de là, mis tout en œuvre afin d'aider les chasseurs de fantômes à accomplir leur tâche. Fervent catholique, il semble bien connaître Michael (dit Mike), l'archevêque de New York, à qui il demande conseil lorsque éclatent les troubles liés à la venue de Gozer.

En 1990, Lenny se présentera à l'élection pour devenir gouverneur et sera remplacé à la mairie de New York par Jock Mulligan.

Son nom de famille n'est jamais révélé dans les deux films, mais on peut supposer qu'il s'appelle Clotch. Lenny Clotch est en effet le maire de New York en 1987 (donc entre l'action des deux films), comme on le découvre dans la série animée The Real Ghostbusters. Toutefois, il ne s'agit que d'une supposition et rien ne prouve que les deux personnages soient une seule et même personne, le maire Clotch étant de plus représenté de façon caricaturale dans le dessin animé et étant doté d'une fine moustache.

M

McShane 
Personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters doublé par Billy West
McShane est le maire de la ville de New York en 1997.

Alors que l'activité paranormale s'est calmée depuis 1991, le maire McShane, la plupart du temps accompagné de son assistant, ne fait plus confiance aux chasseurs de fantômes quand la menace constituée par de nombreux revenants pèse à nouveau sur la ville. Le nouveau groupe des Extrême Ghostbusters devra donc faire face à son scepticisme concernant l'existence des fantômes. McShane a aussi souvent tendance à retirer pour lui seul toute la gloire des actes héroïques des chasseurs de fantômes.

Janine Melnitz 
Personnage récurrent joué dans les films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2 par Annie Potts. Dans le dessin animé The Real Ghostbusters, Janine est doublée en VF par Francine Lainé, et par Céline Monsarrat dans Extrême GhostbustersJanine Melnitz a intégré l'agence SOS Fantômes depuis ses débuts. En tant que secrétaire de l'agence, c'est elle qui répond aux appels. Son activité ne se limite toutefois pas à un travail de réceptionniste, Janine s'impliquant de plus en plus dans la vie de la caserne. Selon les versions (films ou séries animées), Janine semble plus ou moins différente. Elle semble par exemple avoir plus d'assurance dans les deux séries, et en viendra même à apprendre à utiliser le matériel de l'équipe pour leur venir en aide. Ces différences touchent également son apparence, et plus particulièrement sa coupe de cheveux. Alors que ses cheveux sont courts et bruns dans le film d'origine, les autres versions du personnage la représentent comme rousse avec des cheveux tantôt courts et tantôt longs.

Janine resta fidèle à l'agence, même lorsque celle-ci rencontra des périodes plus difficiles. En 1997, par exemple, alors que l'activité paranormale de la ville est retombée, Janine décide de rester dans la caserne avec Egon et Bouffe-tout plutôt que de retourner auprès de sa famille qui vit à Canarsie, un quartier de Brooklyn.

Dans le premier film, Janine semble développer des sentiments pour Egon Spengler avant de jeter son dévolu sur Louis Tully dans SOS Fantômes 2. Cependant, aucune des deux séries animées ne tiendra compte de sa relation avec Louis, et toutes deux reviendront à l'attirance de Janine pour Egon. Janine cherche désespérément à plaire à Egon, mais ce dernier, absorbé par son travail, ne la remarque le plus souvent même pas.

 Garrett Miller Personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters doublé en VF par Eric AubrahnGarrett Miller est un jeune étudiant paraplégique de naissance obligé de se déplacer en fauteuil roulant. Il est l'une des quatre personnes de l'université de New York qui suivent le cours d'Egon Spengler. Comme les trois autres étudiants, Garrett intégrera SOS Fantômes en 1997, alors que l'Ecto-1 sera modifiée par Roland Jackson afin de pouvoir accueillir son fauteuil roulant.

Malgré son handicap, Garrett est un jeune homme très sportif dont l'enthousiasme n'a d'égal que sa bravoure. Bien qu'il prétende n'avoir peur de rien, un épisode de la série révèlera qu'il est claustrophobe.

Garrett est le seul chasseur de fantômes pour qui aucun jouet n'a jamais été fabriqué (tous les autres ayant été représentés par au moins deux figurines).

 Jock Mulligan Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo doublé par Brian Doyle-MurrayJock Mulligan est le maire de New York en 1991. Alors que Lenny s'est tourné en 1990 vers une campagne pour devenir gouverneur, Mulligan s'est quant à lui présenté aux élections pour lui succéder. Il sera élu après une campagne « pro-Ghostbusters » et signera plus tard un contrat avec les chasseurs de fantômes leur permettant de travailler pour la ville.

Durant presque tout le jeu, il est en fait possédé par l'esprit d'Ivo Shandor.

L'apparence de Mulligan est différente d'une version à l'autre du jeu. Dans les versions de style réaliste, il apparaît comme un homme à la silhouette mince et aux cheveux grisonnants. Dans les versions stylisées du jeu, Mulligan est représenté comme un homme d'assez petite taille et à la carrure plutôt large. Toujours selon cette représentation, il est atteint de calvitie et les quelques cheveux qui lui restent sont de couleur noire.

 N 

 O 
 Oscar Personnage du film SOS Fantômes 2 joué par les jumeaux William T. Deutschendorf et Henry J. DeutschendorfFils vraisemblablement issu de la relation que Dana Barrett a entretenue avec le musicien André Wallance, il sera « choisi » par le sinistre Vigo pour être le réceptacle de son âme. Enlevé par Janosz Poha, sous l'emprise de Vigo, Oscar sera finalement sauvé par les chasseurs de fantômes avant que Vigo ne puisse s'incarner.

 P 
 Walter Peck Personnage du film SOS Fantômes et du jeu SOS Fantômes, le jeu vidéo joué par William AthertonWalter Peck est appelé Walter Pen dans la version française. Ce changement de nom est dû à une réplique du film pour laquelle le personnage de Peter Venkman fait un jeu de mots avec le nom de Peck. Dans la version originale, Venkman l'appelle « Pecker » (un mot qui désigne vulgairement l'organe reproducteur masculin en anglais). Dans un souci de conserver l'esprit de ce jeu de mots, la VF donnera à Peck le nom de Pen, afin que Venkman puisse le surnommer « Pine ».

En 1984, Walter Peck est membre de la commission de protection de l'environnement (EPA). Avec le succès grandissant de l'agence SOS Fantômes, Peck fut amené à s'intéresser de plus près aux conséquences de l'utilisation de l'équipement des chasseurs de fantômes sur l'environnement. Peck se rendra donc au sein de l'agence et demandera à parler avec l'un de ses responsables. Après avoir rencontré Venkman, il demandera à voir l'armoire de stockage de la caserne, chose que Venkman lui refusera. Peck, énervé, promettra de revenir avec une commission rogatoire. Escorté par un policier et un technicien, Peck tint sa promesse et, protégé par un mandat, ordonna la coupure de l'alimentation de l'armoire de stockage, malgré les protestations des ghostbusters. Une fois l'alimentation coupée, les fantômes prisonniers furent tous libérés par une forte explosion. Peck prétendra alors que celle-ci fut causée par les chasseurs de fantômes qui furent donc arrêtés.

Plus tard, alors que le maire convoquera les ghostbusters dans son bureau afin de trouver un moyen pour combattre la menace planant sur New York, Peck réitérera ses accusations. Cependant, convaincu par les arguments des chasseurs de fantômes, le maire Lenny ignorera l'avis de Peck et demandera même qu'on le fasse sortir de son bureau. Peck promit alors aux ghostbusters de le leur faire payer. Plus tard, Walter Peck, présent parmi la foule assistant au combat entre Gozer et les chasseurs de fantômes, sera entièrement recouvert de guimauve fondue lorsque le Bibendum Chamallow sera pris dans l'explosion du portail interdimensionnel.

Walter Peck apparaît par la suite dans un épisode de la saison 3 de la série animée The Real Ghostbusters en 1987. S'étant fait renvoyer de la commission de protection de l'environnement, il appartient désormais à une autre organisation : le B.U.F.O. (Bureau of Unidentified Flying Organisms). S'en prenant cette fois à Bouffe-tout pour atteindre les chasseurs de fantômes, Peck se fera une nouvelle fois renvoyer de son poste pour avoir mis en danger l'immeuble de son employeur.

En 1991, Peck refait surface et travaille désormais à la P-COC (la Paranormal Contracts Oversight Commission), une organisation qui sert de lien entre le bureau du maire et les chasseurs de fantômes (travaillant désormais pour la ville). Bien que l'inimitié existant entre Peck et les ghostbusters soit restée intacte, ils devront pourtant travailler ensemble, la place de Peck n'existant que grâce à la présence des chasseurs de fantômes. Pendant une large portion du jeu vidéo, les ghostbusters croient à tort que Peck fait partie des fidèles d'Ivo Shandor.

 Janosz Poha Personnage du film SOS Fantômes 2 joué par Peter MacNicolJanosz Poha est le conservateur du musée d'art de Manhattan en 1989. C'est donc sous sa supervision que Dana Barrett travaille à la rénovation de vieilles peintures. Bien que Janosz soit doté d'un fort accent d'Europe de l'Est, il est né à New York et provient de l'Upper West Side.

Alors qu'il travaille à la rénovation du tableau de Vigo des Carpates, ce dernier fait de lui son serviteur, le dotant au passage de quelques pouvoirs surnaturels. Incapable de sortir du tableau, Vigo charge Janosz d'une mission : lui trouver un bébé afin de pouvoir s'incarner à la nouvelle année. Janosz songera immédiatement à Oscar, le fils de Dana. Visiblement amoureux de cette dernière, il demandera à Vigo de lui livrer la mère de l'enfant tandis que Vigo recevra le corps du bébé. Janosz, prenant la forme d'un spectre de gouvernante aux yeux rouges, finira par capturer Oscar avant de le livrer à Vigo. Grâce à l'intervention des chasseurs de fantômes, Oscar sera secouru et Janosz sera libéré de l'emprise de Vigo lorsque les ghostbusters l'aspergeront de slime chargé positivement.

En 1990, Janosz revient dans le jeu New Ghostbusters 2 pour NES en tant que « boss » capable de s'auto-répliquer.

 Q 

 R 
 Eduardo Rivera Personnage du dessin animé Extrême Ghostbusters doublé en VF par Edgar GivryEduardo Rivera est un jeune étudiant Latino-Américain de l'université de New York. En 1997, Eduardo (tout comme Kylie, Roland et Garrett) suivra le cours sur le paranormal donné par le Dr. Egon Spengler. Visiblement peu studieux, il prétend avoir choisi le cours d'Egon en raison des bonnes notes que celui-ci a la réputation d'accorder. Naturellement peu motivé et un brin fainéant, Eduardo n'est au départ pas inspiré par l'idée de reformer une équipe de chasseurs de fantômes avec les autres étudiants, mais il finira toutefois par rejoindre le groupe.

En raison de son comportement peu professionnel et de ses fréquentes pointes d'humour, Eduardo est un personnage qui rappelle fortement Peter Venkman. Il est aussi fréquemment l'objet des railleries de ses équipiers qui n'hésitent jamais à mettre en évidence son manque d'intérêt pour les sujets culturels.

Eduardo semble avoir des sentiments cachés pour son équipière Kylie, avec qui il a pourtant de nombreuses divergences d'opinion. Eduardo possède un grand frère, Carlos (dit « Carl »), un officier de la police de New York qui n'apprécie pas que son cadet fasse partie de SOS Fantômes. Le fils de Carl (et donc le neveu d'Eduardo) se nomme Kevin.

 « Rookie » Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo. Son apparence est basée sur celle de Ryan French, le producteur délégué du jeu« Rookie » (signifiant "recrue", "bleu" en anglais) est le surnom donné au nouveau chasseur de fantômes engagé en 1991. Ce cinquième membre, qui rejoint donc les ghostbusters originaux, a été recruté pour tester le nouveau matériel créé par Egon Spengler.

À la fin du jeu, pendant le générique de fin, on entend les autres ghostbusters déclarer que les chasseurs de fantômes sont désormais trop nombreux et qu'ils envisagent donc de se séparer de la nouvelle recrue. Toutefois, Peter Venkman suggère de lui laisser une place de choix dans l'une des nouvelles agences qu'ils ouvriront dans d'autres villes.

D'un naturel plutôt calme (il ne parle jamais pendant toute la durée du jeu), Rookie est un jeune homme énigmatique. On ignore son véritable nom, Venkman refusant de le connaître afin de ne pas s'attacher à lui. Cependant, de nombreux fans pensent que son prénom pourrait être Luke, vu que c'est ainsi que Winston Zeddemore l'appelle à un moment donné dans le niveau de Times Square. Une autre preuve peut également être découverte dans la caserne après l'affrontement avec le Bibendum Chamallow : un message laissé sur le répondeur du premier étage fait lui aussi référence à un certain Luke et le félicite pour le travail accompli.

Alors qu'il est le personnage incarné par le joueur dans toutes les autres versions du jeu vidéo, Rookie n'apparaît même pas dans la version pour Nintendo DS. Dans les versions de style animé développées pour les consoles Wii et PlayStation 2, le joueur peut choisir le sexe du personnage.

 S 
 Samhain Personnage du dessin animé The Real Ghostbusters doublé par Bill MartinSamhain (parfois orthographié Sam Hain) est le fantôme d'Halloween. Il est vêtu d'un long et sinistre manteau à large col et a, en guise de tête, une citrouille creusée (la célèbre Jack-o'-lantern). Samhain est un spectre très puissant (sans doute du type 7, celui de Gozer), capable d'influencer le cours normal du temps et de contrôler une armée entière de fantômes. Il est généralement accompagné de ses deux serviteurs, des gobelins qui s'efforcent de libérer leur maître lorsqu'il est retenu prisonnier. Son but est de faire de la nuit d'Halloween une nuit éternelle, ce qui lui permettrait de régner sur le monde, son incapacité à supporter la lumière étant l'une de ses rares faiblesses.

Il y a de cela plusieurs siècles, Samhain fut enfermé dans une vieille horloge longtemps conservée en Irlande. Lorsque celle-ci fut transportée à New York en 1986, Samhain parvint à s'évader grâce à l'aide de ses gobelins. Les chasseurs de fantômes, quant à eux, réussirent à contrecarrer ses plans avant de le capturer avec ses sbires. Samhain resta pour un temps dans l'armoire de stockage de la caserne avant d'être une nouvelle fois libéré par ses serviteurs. S'il parvint a s'emparer de la caserne et à en faire sa forteresse, il sera finalement recapturé par les ghostbusters.

Dans un comic parfois considéré comme non-canon, Samhain, s'étant une nouvelle fois échappé de l'armoire de stockage, est finalement vaincu. Dans cette histoire, Samhain cherche à absorber un maximum d'énergie pour accroître son pouvoir, mais Egon Spengler retournera ce plan contre lui et le fera exploser.

Bien qu'il apparaisse essentiellement dans la série animée The Real Ghostbusters en tant que l'un des principaux antagonistes, Samhain peut également être vu dans le générique d'''Extrême Ghostbusters (bien qu'il ne fasse partie d'aucun épisode de la série), ainsi que dans d'autres créations de l'univers SOS Fantômes (comme, par exemple, dans certains comics ou dans un jeu vidéo pour téléphones portables).

Le nom du personnage vient vraisemblablement de Samain (parfois orthographié Samhain), une fête de la mythologie celtique. Samain célèbre le début de la saison « sombre » de l’année celtique et est aussi une fête d’ouverture vers l’Autre Monde, celui des dieux.

Pappy Sargassi 
Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo
Pappy Sargassi, aussi appelé le Fantôme du Pêcheur, est un revenant de type 3 qui hante l'hôtel Sedgewick en 1991. Sargassi est issu d'une famille de marins et de pêcheurs qui ont tous connu un destin funeste en mer. Voulant échapper à la malédiction qui semblait toucher ses aïeux, Sargassi décida de s'orienter vers un métier pour lequel il n'aurait pas à s'aventurer en mer. Il ouvrit donc un restaurant au début des années 1950.

Quelques années plus tard, l'appel du large fut le plus fort et Sargassi reprit la pêche. Il ne fut pas épargné par la malédiction et se fit dévorer par un grand requin blanc alors qu'il s'étouffait avec un bâtonnet de poisson.

Pappy Sargassi est le « boss » du premier niveau, celui de l'hôtel Sedgewick. Son apparence est dans l'ensemble humaine. Il porte une barbe blanchâtre et des vêtements de pêcheur. Ses apparitions sont généralement accompagnées de bancs de poissons fantomatiques. Sargassi est capable de transformer les lieux qu'il hante en inondant certaines zones et en modifiant leur apparence.
Sargassi n'apparaît pas dans les versions de style animé du jeu et y est remplacé par le Chef Sargossa (aussi connu sous le nom de DeForrest).

Frères Scoleri 
Les frères Nunzio (Le gros) et Tony Scoleri (Le maigre) étaient des meurtriers qui furent condamnés à la chaise électrique par le juge Stephen Wexler. Des années plus tard, en 1989, le juge Wexler présida le procès des chasseurs de fantômes et s'énerva lors du discours qui suivit la sentence qu'il venait de rendre. Le slime, présent dans le tribunal comme pièce à conviction, se mit alors en ébullition avant de relâcher les frères Scoleri du monde des revenants. Ceux-ci, désireux de se venger du juge, s'attaquèrent au tribunal. Terrorisé, Wexler annula le jugement interdisant aux chasseurs de fantômes de professer et classer l'affaire. Ces derniers se saisirent alors de leur équipement et capturèrent les deux revenants.

Dr. Ilyssa Selwyn 
Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo doublé par Alyssa Milano
Le docteur Ilyssa Selwyn est une spécialiste de la culture et de l'architecture mésopotamienne. Elle s'est en plus spécialisée dans la culture sumérienne et, plus particulièrement, gozérienne. Descendante d'Ivo Shandor (fait qu'elle ignore), elle est régulièrement dirigée par des forces incontrôlables qui la font entrer dans une sorte de transe.

En 1991, elle sera invitée par le maire Mulligan (alors possédé par Shandor) pour l'inauguration de l'exposition gozérienne au musée d'histoire naturelle de New York, une aile du musée dont elle est censée devenir la conservatrice. Finalement capturée par Shandor qui a besoin de son sang pour ses rituels occultes, elle sera secourue par les chasseurs de fantômes.

Ilyssa se rapproche de Peter Venkman au fur et à mesure que le jeu avance. L'antipathie qu'elle éprouve pour lui au départ se transformera petit à petit en affection et même en amour.

Ivo Shandor 
Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo mentionné pour la première fois dans le film SOS Fantômes
Ivo Shandor était un architecte qui vécut jusqu'au début du . Durant son vivant, il participa à de grands projets urbains incluant les rénovations de plusieurs immeubles dont la bibliothèque et le musée d'histoire naturelle, ainsi que la création de l'immeuble dans lequel vit Dana Barrett (le 55 Central Park West). Ce bâtiment sera d'ailleurs conçu par Shandor d'une façon très particulière, notamment au niveau du choix des matériaux, afin d'attirer et de concentrer toutes les perturbations paranormales. Également médecin, Shandor opérait ses patients sans aucune nécessité.

Après la Première Guerre mondiale, Ivo Shandor décida que l'humanité n'était pas digne de survivre et qu'elle devait donc disparaître. Dans les années 1920, il fonda une société secrète vouée au culte du dieu sumérien Gozer. Au moment de sa mort, la secte réunira un millier d'adeptes. Ceux-ci participèrent à des rituels étranges sur le toit de l'immeuble du 55 Central Park West. Ces rituels dédiés à Gozer avaient pour but l'anéantissement du monde. En 1984, c'est sur le toit de ce même immeuble que Vinz Clortho et Zuul, les deux mignons de Gozer, invoquèrent leur maître qui apparut finalement dans notre monde grâce à un portail interdimensionnel.

En tant que spécialiste de la religion sumérienne, Shandor finira par maîtriser les connaissances qui lui permettront de survivre en tant que fantôme, lui et les membres de sa société secrète. En 1991, après avoir donné deux chances à son dieu pour détruire le monde, il décide de devenir lui-même un dieu destructeur. Il s'empare donc du corps du maire Mulligan afin de manipuler Walter Peck pour que celui-ci ralentisse le travail des chasseurs de fantômes. Le plan de Shandor consistait à utiliser le sang d'Ilyssa Selwyn, sa descendante, et les esprits de l'armoire de stockage afin de se transformer en divinité et de pouvoir remodeler le monde selon ses désirs. Les chasseurs de fantômes finiront par contrecarrer ses plans et l'affronteront en personne jusque dans le monde des esprits, un combat au cours duquel il se transformera en divinité démoniaque (Shandor appartient donc aux revenants de type 7). À l'issue de cet affrontement, Shandor sera finalement vaincu lorsque les chasseurs de fantômes croiseront les effluves de leurs proton packs.

Ivo Shandor devient ainsi le principal antagoniste du jeu vidéo et en est également le « boss » final. L'apparence classique du spectre de Shandor est celle d'un homme chauve d'âge moyen, vêtu d'un costume et portant de longues moustaches et une imposante barbiche. Elle est plus ou moins similaire pour toutes les versions du jeu. En revanche, sa forme de dieu destructeur est, quant à elle, différente d'une version à l'autre. Dans les versions de style réaliste, il ressemble à un gigantesque démon cornu à la peau noircie par les flammes. Dans les versions de style animé, il a l'apparence d'un humanoïde à la peau bleutée et aux yeux rouges, et porte une sorte de bure noire et rouge dotée d'un capuchon.

Sorcière araignée 
Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo doublé par Erin Gray
La sorcière araignée (Spider Witch en anglais) est un revenant du type 4 qui hante le douzième étage de l'hôtel Sedgewick. Le véritable nom de la sorcière araignée est inconnu, les autorités n'ayant jamais découvert son identité.

Avant sa mort, la sorcière était une jeune femme qui vécut à l'hôtel Sedgewick dans les années 1920. Séduisante femme fatale, elle attira de nombreux hommes dans sa chambre d'hôtel (portant le numéro 1221) avant de les assassiner sauvagement (en les pendant au plafond et en les vidant de leur sang). En raison de toutes les atrocités qui y furent commises, sa chambre fut fermée au public avant d'être rouverte environ cinq ans avant les événements de 1991.

En récompense pour les services rendus à Ivo Shandor, elle reçut d'importants pouvoirs après sa mort et le rôle de gardienne de l'une des quatre Mandalas (des symboles occultes utilisés par le culte de Shandor pour canaliser les forces spectrales et faire augmenter celles du dieu Gozer). En 1991, après l'avoir pourchassée à travers le douzième étage de l'hôtel et jusque dans son antre (située dans le monde des esprits), Egon Spengler et le « Rookie » vinrent enfin à bout de la sorcière.

La sorcière araignée est le « boss » final du cinquième niveau du jeu. Elle est dotée d'une apparence vaguement humaine, mais le bas de son corps est celui d'une araignée géante. Protégée par de plus petites araignées, la socière est elle-même très puissante et a la capacité de se volatiliser, et de réapparaître à un autre endroit. Dans les versions de style animé du jeu, la sorcière araignée est considérée comme un spectre de type 6, puis de type 7, une fois qu'elle a changé de forme.

Dr. Egon Spengler 
Personnage récurrent joué dans les films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2 par Harold Ramis, qui double également le personnage dans SOS Fantômes, le jeu vidéo. Dans les dessins animés The Real Ghostbusters et Extrême Ghostbusters, Egon est doublé en VF par Jean-Pierre Leroux
Egon Spengler est l'un des membres fondateurs de l'agence SOS Fantômes et est lui-même un chasseur de fantômes. Il est le cerveau rationnel du groupe et se charge de la partie technique. C'est lui qui mit au point l'équipement des chasseurs de fantômes (non seulement les PKE, les pièges et les packs, mais aussi l'armoire de stockage). Egon Spengler possède un doctorat et travailla à l'étude du paranormal à l'université Columbia avant de se faire renvoyer avec ses collègues en 1984. Il semble qu'il ait aussi travaillé un temps comme médecin légiste. Pendant son temps libre, Egon aime lire et collectionner des spores, des moisissures et des amanites. D'un naturel sérieux et possédant un certain sens du sarcasme, Egon semble avoir du mal à exprimer ses émotions. Ne remarquant pas l'affection que la secrétaire Janine Melnitz lui porte, leur amour restera platonique.

Avec l'aide des autres chasseurs de fantômes, Egon Spengler vint à bout d'ennemis redoutables tels que Gozer, Vigo ou encore Ivo Shandor.

Lorsque l'agence SOS Fantômes, manquant de clients, connut une période difficile, Egon retourna vers des sciences plus traditionnelles en se lançant dans des études comportementales.

En 1997, alors que les autres chasseurs de fantômes désertèrent la caserne après une nouvelle chute de l'activité paranormale, Egon resta avec Janine pour surveiller l'armoire de stockage. Parallèlement, il donnera des cours (plutôt impopulaires) sur le paranormal à l'université de New York. C'est parmi ses étudiants qu'Egon recrutera les nouveaux chasseurs de fantômes lorsque l'activité paranormale fit un brusque retour en ville. Ne participant plus qu'occasionnellement aux missions de ces Extrême Ghostbusters, Egon leur servira toutefois de mentor.

La mère d'Egon, rencontrée dans la série animée, se nomme Katherine et se comporte comme une mère envahissante, même pour les autres chasseurs de fantômes. Selon le roman SOS Fantômes, Egon aurait aussi un frère.

Dr. Raymond Stantz  
Personnage récurrent joué dans les films SOS Fantômes, SOS Fantômes 2 et Casper (caméo non crédité) par Dan Aykroyd, qui double également le personnage dans SOS Fantômes, le jeu vidéo. Dans le dessin animé The Real Ghostbusters, Ray est doublé en VF par Pascal Renwick sauf dans le film Casper où il est doublé par Richard Darbois.Raymond Stantz est l'un des membres fondateurs de l'agence SOS Fantômes qui a été financée avec son argent (grâce à l'hypothèque placée sur la maison de ses parents). Il est lui-même un chasseur de fantômes. Raymond est une personne enthousiaste, très intéressée par le paranormal, mais parfois représentée comme légèrement immature. Les autres membres l'appellent « Ray » et il est souvent considéré comme le « cœur » du groupe. Raymond se charge, avec Egon Spengler, de la partie technique. Ce fut, par exemple, lui qui acheta l'ambulance Cadillac de 1959 qu'il modifiera pour en faire l'Ecto-1. Il mit également au point l'Ecto-8 (aussi appelé Ecto-H20), un bateau de petite taille. Ray Stantz possède un doctorat et travaillait auparavant avec Egon et Peter Venkman dans le département de psychologie (dans la section dédiée au paranormal) de l'université Columbia. Il en fut finalement renvoyé en 1984, en même temps que ses confrères, qui formèrent ensuite avec lui l'agence SOS Fantômes.

Avec l'aide des autres chasseurs de fantômes, Raymond Stantz vint à bout d'ennemis redoutables tels que Gozer(dont il choisit accidentellement la forme de destructeur), Vigo ou encore Ivo Shandor.

Lorsque l'agence SOS Fantômes, manquant de clients, connut une période difficile, Ray gagna sa vie en animant des goûters d'anniversaire avec Winston Zeddemore. Il ouvrit aussi une librairie dédiée aux sciences occultes : « Ray's Occult Books ».

En 1995, il est engagé par Carrigan Crittenden pour tenter de chasser les fantômes hors de son manoir qu'elle a hérité, mais sans succès. Il est remplacé par le docteur Harvey.

En 1997, alors que l'agence SOS Fantômes connut une nouvelle chute de la clientèle, Ray quitta la caserne. Il revint toutefois pour l'anniversaire d'Egon, en même temps que Peter et Winston, et aidera les Extrême Ghostbusters à vaincre leur redoutable ennemi.

Selon la novélisation du film, il est dit que Ray possède une sœur bisexuelle (que Peter Venkman aurait un jour essayé de séduire) et un frère sexiste. Son père aurait lui aussi un doctorat. Dans la série animée The Real Ghostbusters, Ray possède une tante du nom de Lois et une cousine propriétaire d'un élevage laitier appelée Samantha.

 T 
 Louis Tully Personnage récurrent joué dans les films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2 par Rick MoranisLouis Tully est un comptable qui vit au 55 Central Park West (dans le même couloir que Dana Barrett) en 1984.

La même année, alors qu'il organise une fête chez lui en l'honneur de ses clients, Vinz Clortho, le minion de Gozer alors sous sa forme de chien infernal, se met à le poursuivre dans l'immeuble, puis dans la ville avant de finalement le rattraper et de prendre possession de son corps. Vinz Clortho se mettra alors à la recherche de Zuul, entré entre-temps en possession du corps de Dana Barrett. Après avoir invoqué Gozer sur le toit de l'immeuble, Vinz Clortho et Zuul seront finalement vaincus en même temps que leur maître par les chasseurs de fantômes, libérant par la même occasion Dana et Louis.

Cinq ans plus tard, en 1989, bien qu'il n'ait fait qu'un peu de Droit fiscal et qu'il ait eu sa licence aux cours du soir, Louis servira malgré tout d'avocat aux chasseurs de fantômes lorsque ceux-ci furent inquiétés par la justice. Il deviendra ensuite le comptable de SOS Fantômes et participera même aux publicités télévisées de l'agence en même temps que Janine Melnitz. Alors que Dana est invitée au restaurant par Venkman, Janine surveille le fils de Dana, Oscar, dans l'appartement de Peter. Louis accepte de l'accompagner et finit par tomber amoureux de la secrétaire. 
Plus tard, lorsque Vigo tentera de mettre son plan à exécution, il recouvrira le musée d'art par du slime, afin d'empêcher quiconque de pénétrer dans le bâtiment. Les chasseurs de fantômes réussiront quand même à entrer par le toit, tandis que Louis, aidé par Janine, se rendra également sur les lieux, muni d'un proton pack et d'une combinaison appartenant à Egon Spengler. Louis se mit à tirer sur le slime depuis l'extérieur du bâtiment, alors que la bataille décisive se jouait à l'intérieur. Une fois Vigo vaincu par les chasseurs de fantômes, le slime disparut, le public assistant à la scène croyant que c'était le fait de Louis.

Bien qu'il n'apparaisse pas directement dans le jeu vidéo, Louis Tully y est quand même mentionné. Il est censé être malade au moment où les événements de 1991 se produisent et a laissé une note dans la caserne disant qu'il sera absent. Ceci est bien entendu dû au fait que Rick Moranis, l'acteur qui incarne Louis, a pris une retraite anticipée depuis les années 1990 et ne pouvait donc pas faire partie du casting du jeu.

Alors qu'à l'origine il ne devait pas faire partie de la série animée The Real Ghostbusters, le personnage de Louis Tully apparaît dans les saisons 5 et 6 dans un souci de continuité, la saison 5 sortant la même année que le deuxième film. Dans la série, on apprend que Louis possède un neveu turbulent du nom de Lawrence.

 Eleanor Twitty Personnage de SOS Fantômes et de SOS Fantômes, le jeu vidéo joué par Ruth OliverEleanor Twitty, surnommée « le fantôme de la bibliothèque » ou « The Grey Lady », est un revenant de type 4 (celui des fantômes d'apparence humaine) qui hante la New York Public Library. Eleanor Twitty est le premier fantôme que les ghostbusters rencontrent en 1984, à la suite de l'attaque d'une bibliothécaire. N'étant à l'époque pas munis de leur équipement, les chasseurs de fantômes entreprirent de l'attraper à mains nues. À ce moment, le spectre d'Eleanor, jusque-là resté calme, se transforma soudainement en une créature effrayante, ce qui fit déguerpir ses assaillants.

Quelques années plus tard, en 1991, alors que les chasseurs de fantômes retournent à la bibliothèque pour y enquêter sur une activité paranormale intense, ils découvrent le passé d'Eleanor en fouillant dans les archives. Dans les années 1920, Eleanor Twitty était elle-même bibliothécaire à la New York Public Library. Elle fut à l'époque séduite par le philologue Edmund Hoover, un homme menant secrètement une vie de tueur en série et connu sous le nom de « Collectionneur ». Quand elle comprit que Hoover se servait d'elle pour obtenir un précieux livre occulte, elle mit un terme à leur relation et lui interdit l'accès à la bibliothèque. Contrarié, Hoover la tua et cacha son corps dans une section secrète du bâtiment. Son cadavre ne fut jamais découvert. Ce n'est qu'en 1991 que les chasseurs de fantômes découvrirent l'accès à ces pièces secrètes après une course-poursuite avec Eleanor dans la bibliothèque. Les ghostbusters s'emparèrent alors du « Gozerian Codex », le livre tant recherché par Hoover, et capturèrent enfin la Dame Grise.

 U 

 V 
 Dr. Peter Venkman Personnage récurrent joué dans les films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2 par Bill Murray, qui double également le personnage dans SOS Fantômes, le jeu vidéo. Dans le dessin animé The Real Ghostbusters, Venkman est doublé en VF par Bernard MuratPeter Venkman est l'un des trois membres fondateurs de l'agence SOS Fantômes et est lui-même un chasseur de fantômes. Venkman est souvent considéré comme une « grande gueule » et son franc parler lui a souvent causé des ennuis. Beau parleur, Venkman est également un dragueur et aura une relation avec Dana Barrett, la première cliente de l'agence. Il possède un doctorat en psychologie et en parapsychologie. Il travaillait auparavant avec Egon Spengler et Raymond Stantz dans le département de psychologie (dans la section dédiée au paranormal) de l'université Columbia. Considéré par le doyen de la faculté comme étant un piètre scientifique, il en fut finalement renvoyé en 1984, en même temps que ses confrères, qui formèrent ensuite avec lui l'agence SOS Fantômes.

Avec l'aide des autres chasseurs de fantômes, Peter Venkman vint à bout d'ennemis redoutables tels que Gozer, Vigo ou encore Ivo Shandor.

Lorsque l'agence SOS Fantômes, manquant de clients, connut une période difficile, Venkman gagna sa vie en animant une émission de télévision : « Le Monde du Psychique ».

En 1997, alors que l'agence SOS Fantômes connut une nouvelle chute de la clientèle, Venkman quitta la caserne. Il revint toutefois pour l'anniversaire d'Egon, en même temps que Ray et Winston, et aidera les Extrême Ghostbusters à vaincre leur redoutable ennemi.

Dans la série animée The Real Ghostbusters, on découvre que le père de Peter, Charlie Venkman, est un escroc professionnel relativement peu doué. Même si les deux hommes ont une personnalité similaire, bien que plus excessive chez le père, leur relation est parfois houleuse.

 Vigo von Homburg Deutschendorf Personnage du film SOS Fantômes 2 par Wilhelm von HomburgVigo est le principal antagoniste du second film. Vigo la Tristesse de Moldavie est aussi connu sous les noms de Vigo le fléau des carpates, Vigo le Cruel, Vigo la Torture, Vigo le Méprisé et Vigo le Profane (ou Vigo la Pouffe d'après Peter Venkman). Né dans les Carpates en 1505, Vigo était un tyran et un sorcier détesté par son peuple. Il fut finalement massacré en 1610. Vigo sera empoisonné, poignardé, pendu, écartelé, éventré et passé à la roue. Également décapité, Vigo eut le temps de lancer une prophétie annonçant son retour juste avant la mort de sa tête. Ces derniers mots furent:
"La mort n'est qu'une porte,le temps une fenêtre, je reviendrai."

En attendant son retour, l'esprit de Vigo habita un large tableau le représentant. Ce dernier fut amené au musée d'art de New York en 1989, afin d'y être rénové. Un soir, alors que Janosz Poha, le conservateur du musée, était resté seul pour travailler sur le tableau, Vigo se manifesta et, avant de faire de lui son serviteur, il lui ordonna de lui trouver un enfant pour s'incarner. Le choix de Janosz se porta alors sur Oscar, le fils de Dana Barrett, qu'il parvint à capturer peu avant la nouvelle année. Bien que Vigo soit un revenant de type 4, il parvient à s'élever jusqu'au type 7 (celui des êtres suprêmes, bien qu'il soit moins puissant que Gozer) grâce à la force qu'il tire de la rivière de slime s'écoulant sous la surface du sol (cette dernière ayant été créée par toutes les ondes négatives de la ville).

La prophétie que Vigo avait formulée avant sa mort manquera de peu de se réaliser le 31 décembre 1989, alors qu'il tenta de s'incarner dans le corps d'Oscar. Ses plans échoueront toutefois grâce à l'intervention des chasseurs de fantômes qui profitèrent d'un instant de faiblesse chez Vigo causé par les chants chaleureux de la foule réunie à l'extérieur du musée.

Il prend ensuite possession le Dr. Raymond Stantz et sera exorcisé et vaincu par les chasseurs de fantômes.

Bien que Vigo ait été vaincu dans SOS Fantômes 2 et que son portrait ait été changé en une peinture représentant les chasseurs de fantômes, le tableau original apparaît dans le jeu vidéo. Il est situé à côté du bureau de Janine Melnitz, et est capable d'interagir avec le joueur.

 W 
 Cornelius Wellesly Personnage de SOS Fantômes, le jeu vidéo
Cornelius Wellesly, dans les années 1900 le musée était dirigé par un conseil d'administration des types puissant, des mangnats, des capitaines industrie le président était Cornélius Weasley de Acier International Le conseil s'est servi de la respectabilité du musée pour cacher toutes les activités douteuses et surtout il appartenait au club de notre diabolique architecte, ils ont embauché les femmes pour la Mission Réhabilitation de Saint-Nicolas pour les Anges entêté, la rumeur dit que le conseil à pratiquer des rituel sordide avec ses femmes connu après sa mort sous le nom de « Le Président » (« The Chairman » en anglais), était président de la compagnie sidérurgique International Steel dans les années 1920. Également l'un des principaux administrateurs du Musée d'Histoire Naturelle, Wellesly se servait de ce poste pour aider Ivo Shandor et les adeptes du culte voué au dieu Gozer.

Après sa mort, Wellesly devint le gardien de l'une des quatre Mandalas, des symboles magiques situés à des endroits stratégiques de New York et utilisés par les adeptes de Shandor pour canaliser l'énergie spectrale et renforcer Gozer. En 1991, le spectre de Wellesly réapparut lors de la soirée d'inauguration de l'aile gozérienne du musée. Les chasseurs de fantômes le poursuivront dans plusieurs ailes du bâtiment avant de finalement l'affronter dans une section souterraine secrète du musée.

Le Président est le « boss » final du quatrième niveau. Malgré son apparence vaguement humaine et corpulente, le revenant de Wellesly est un spectre très puissant appartenant au type 7. Son corps possède la marque d'un symbole occulte au centre duquel se trouve un œil jaunâtre, son principal point faible. Dans les versions du jeu pour les consoles Wii et PlayStation 2, ce boss est remplacé par le squelette d'un Tyrannosaurus.

 Stephen Wexler Personnage joué dans le film SOS Fantômes 2 par Harris YulinStephen Wexler, surnommé « The Hammer » (le marteau), est un juge particulièrement rigoureux qui fut amené à prononcer un jugement dans le procès des chasseurs de fantômes en 1989. En mettant à jour la rivière de slime sous la  Avenue, les chasseurs de fantômes violèrent l'ordre de contrainte judiciaire leur interdisant de travailler comme enquêteurs paranormaux. Ils furent aussi accusés de destruction volontaire d'une propriété publique, d'imposture, ainsi que de dommages avec intention de nuire. Wexler, ne croyant pas à l'existence de revenants, finira par condamner les chasseurs de fantômes à une amende de  dollars chacun et à 18 mois de prison, malgré les efforts maladroits de Louis Tully chargé de les défendre. Alors que le juge Wexler termina sa sentence par un discours enflammé, le slime apporté au procès en tant que pièce à conviction se mit a convulser. À la fin de ce discours, le slime fit littéralement jaillir les frères Scoleri (des anciens criminels et meurtriers condamnés à mort par le juge) du monde des esprits. Paniqué, Wexler décida de briser le jugement qu'il venait de rendre en suppliant les chasseurs de fantômes de l'aider et de classer l'affaire, ce qu'ils firent avec succès.

 X 

 Y 
 Doyen Yeager Personnage joué dans le film SOS Fantômes par Jordan CharneyLe doyen Yeager est à la tête de la faculté dans laquelle travaillent Raymond Stantz, Egon Spengler et Peter Venkman en 1984. Il décide avec le conseil d'administration de la faculté de couper le financement des recherches des trois confrères. Yeager n'aime visiblement pas les trois chercheurs (en particulier Venkman) et met en doute leur raisonnement scientifique et la qualité de leurs travaux.

 Z 
 Winston Zeddemore Personnage récurrent joué dans les films SOS Fantômes et SOS Fantômes 2 par Ernie Hudson, qui double également le personnage dans SOS Fantômes, le jeu vidéo. Dans le dessin animé The Real Ghostbusters, Winston est doublé en VF par Greg Germain et par Marc FrançoisWinston Zeddemore est un chasseur de fantômes qui a été recruté par petite annonce en 1984, quelque temps après la création de l'agence SOS Fantômes. Winston s'est vite et très bien adapté à l'équipe et semble plus rationnel que les autres chasseurs de fantômes, bien qu'il soit apparemment le plus croyant d'entre eux. Les autres membres lui ont aussi donné le titre de docteur, bien qu'il ne soit pas diplômé d'un doctorat. Comme le jeu vidéo nous l'apprend, il semble toutefois que Winston ait à un moment cherché à obtenir un doctorat, visiblement en égyptologie.

Avec l'aide des autres chasseurs de fantômes, Winston Zeddemore vint à bout d'ennemis redoutables tels que Gozer, Vigo ou encore Ivo Shandor.

Lorsque l'agence SOS Fantômes, manquant de clients, connut une période difficile, Winston gagna sa vie en animant des goûters d'anniversaire avec son ancien équipier Raymond Stantz.

En 1997, alors que l'agence SOS Fantômes connut une nouvelle chute de la clientèle, Winston quitta la caserne. Il revint toutefois pour l'anniversaire d'Egon, en même temps que Ray et Peter, et aidera les Extrême Ghostbusters à vaincre leur redoutable ennemi.

Selon la novélisation du film, la mère de Winston se nomme Lucille. La série animée The Real Ghostbusters nous donne quant à elle le nom de son père : Edward Zeddemore, un homme qui est visiblement peu satisfait du choix de carrière de son fils. La novélisation et la série animée nous apprennent également que Winston a été pilote d'hélicoptère dans les marines pendant un temps.

 Zuul Personnage joué dans le film SOS Fantômes par Sigourney Weaver''
Zuul est l'un des deux serviteurs de Gozer et est connu comme le « Cerbère de la Porte ». Zuul doit s'unir avec Vinz Clortho, le « Maître des Clés », afin d'invoquer Gozer. Tout comme Vinz Clortho, Zuul est emprisonné dans l'une des deux gargouilles du toit du 55 Central Park West. Sa forme initiale est une sorte de chien monstrueux doté de cornes (appelé « terror dog » en anglais). Il gardera toutefois la forme humaine de Dana Barrett lorsqu'il entre en possession du corps de cette dernière avant de retourner à sa forme initiale lors de la venue de Gozer.

Notes et références 

Sos Fantômes
Sos Fantômes
SOS Fantômes